Loxerebia yphthimoides är en fjärilsart som beskrevs av Charles Oberthür 1891. Loxerebia yphthimoides ingår i släktet Loxerebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
yphthimoides